Archieparquía de Alepo puede referirse a:

 Archieparquía de Alepo de los armenios;
 Archieparquía de Alepo de los maronitas;
 Archieparquía de Alepo de los melquitas;
 Archieparquía de Alepo de los sirios.